Монантёй () — коммуна во Франции, находится в регионе О-де-Франс. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Фер-ан-Тарденуа. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02490.

Население 
Население коммуны на 2014 год составляло 132 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 92 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 66 были экономически активными 26 — неактивными (показатель активности — 71,7 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 66 активных жителей работали 61 человек (34 мужчины и 27 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 26 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монантёй

Коммуны департамента Эна